Gorbounov (masculin ; ) ou Gorbounova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alekseï Gorbounov (1961-), acteur ukrainien
 Alena Gorbounova (1987-), biathlète russe
 Oleksandra Horbounova (1986-), joueuse de basket-ball ukrainienne
 Vladimir Gorbounov (1982-), joueur de hockey sur glace russe
 Vladimir Petrovitch Gorbunov (1903-1945), ingénieur aéronautique soviétique.

Patronyme russe